Izabela peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Izabela, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Izabela, village de la voïvodie de Mazovie